Киријего има више значења:

 Општина Киријего (Сонора), општина у савезној држави Сонора у Мексику
 Киријего (Киријего, Сонора), насеље у савезној држави Сонора у Мексику